tautologija (retorika) u retorici je ponavljanje iste tvrdnje drugim riječima, bez valjanih argumenata,
tautologija (logika) u logici je valjan iskaz, odnosno onaj iskaz koji je u svakom slučaju istinit.